Karl VI, född 1 oktober 1685 på palatset Hofburg i Wien, död 20 oktober 1740 på Palais Augarten i Wien, var tysk-romersk kejsare från 1711 som Karl VI, samt kung av Ungern, Kroatien, Sicilien (1714–1734), Neapel (1707–1735), Sardinien (1707–1720), Tyskland och Böhmen. 

Han var den andre sonen (som levde till vuxen ålder) till Leopold I och Eleonora av Pfalz-Neuburg. Karl VI ärvde Habsburgs österrikiska besittningar av sin äldre bror Josef I, när denne avled den 17 april 1711, och efterträdde även brodern som kejsare.

Biografi 

Han växte upp i Spanien och kom till tronen först med namnet Karl III av Aragonien och Kastilien under spanska tronföljdskriget, då huset Habsburg hyste planer på att Karl skulle överta även den spanska kronan. Han bytte sedan till Karl VI när han besteg den österrikiska tronen (1711).Han var mer spansk än österrikisk när han återvände till Österrike och förde med sig det spanska hovets stelhet och fromhet. Han förde även med sig Spanska ridskolan.

I freden i Utrecht 1713 och freden i Rastatt 1714 tvingades han ge upp sina anspråk på Spanien, men förvärvade istället Milano, Neapel, Sardinien och sydliga delarna av Nederländerna (nuvarande Belgien).

Efter ett framgångsrikt krig mot osmanska riket 1716–1718 förvärvades även norra Serbien, ända ner till Belgrad. Därmed hade den habsburgska monarkin nått sin största omfattning. En del av dessa områden förlorades dock i polska tronföljdskriget 1733-1738 och i ett nytt krig mot turkarna 1736–1739.

Karl införde en mängd reformer, bl.a. avskaffades interna tullar, rikets hamnar byggdes ut och handelskompanier bildades. Under hans regeringstid nådde barocken en höjdpunkt i den habsburgska monarkin.

Han ådrog sig en svår förkylning under en jakt och avled 55 år gammal, efter att ha suttit på tronen i 29 år.

Karl var den siste på manssidan av huset Habsburg. Därför försökte han säkra tronföljden för den äldsta dottern Maria Teresias genom den s.k. pragmatiska sanktionen den 19 april 1713. Den förklarade de habsburgska besittningarna odelbara och införde kvinnlig tronföljd.

Han gifte sig 1708 med Elisabeth Christina av Braunschweig-Wolfenbüttel, dotter till hertig Ludvig Rudolf av Braunschweig-Wolfenbüttel.

Barn 
 Leopold (född o död 1716)
 Maria Teresia av Österrike (1717–1780)
 Maria Anna (1718–1744)
 Maria Amalia (1724–1730)

Referenser

Tysk-romerska kejsare
Österrikes regenter
Ungerns regenter
Tysklands regenter
Huset Habsburg
Män
Födda 1685
Avlidna 1740
Milanos regenter
Parmas regenter
Neapels regenter
Sardiniens regenter
Pretendenter till Spaniens tron